Astrothelium är ett släkte av lavar. Astrothelium ingår i familjen Trypetheliaceae, ordningen Trypetheliales, klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Externa länkar 

Sporsäcksvampar
Astrothelium